Санта Лита има више значења:

 Санта Лита (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Лита, Блоке 2108 (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику